Palais Abensperg-Traun ist der Name folgender Palais in Wien:
 Palais Abensperg-Traun (Weihburggasse)
 Palais Abensperg-Traun (Herrengasse)
 Palais Abensperg-Traun (Rennweg)